Ріос — муніципалітет в Іспанії. 
 Марсело Ріос — чилійський тенісист.
 Мартін Ріос — швейцарський керлінгіст.
 Педро Ріос (1981) — іспанський футболіст.
 Олексій Ріос — білоруський футболіст
 Освальдо Ріос — пуерториканський актор.
 21932 Ріос — астероїд.